Пандан ароматнейший (), или Кетаки () — вид растений семейства Пандановые. Широко распространен в Индии. Плодами питаются обезьяны и крыланы. Растение цветет очень душистыми оранжево-желтыми цветами. Соцветия напоминают сережки. Отличается от других видов Пандана тем, что шипики (колючки) покрывают не только всю нижнюю поверхность листа вдоль жилок, но и располагаются на верхней стороне.

Систематика

Таксономическое положение 
Вид Пандан ароматнейший входит в род  семейства  порядка .

Синонимика 
Список составлен на основе данных The Plant List (TPL).

Интересные факты 
Индийские девушки вплетают цветы пандануса в волосы: существует поверье, что его цветы обладают привораживающим действием и помогут хорошо и удачно выйти замуж.

Примечания

Литература 
 

Пандановые
Флора Азии
Растения, впервые описанные в книге Flora Aegyptiaco-Arabica